Filogamo Ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Filogamo (1909–2003), italienischer Fechter und Journalist
 Nunzio Filogamo (1902–2002), italienischer Fernseh- und Radiomoderator, Schauspieler und Sänger